Авл Платорий Непот Апоний Италик Маниллиан, управляющий Фракии, консул-суффект 119 г.
 Авл Платорий Непот Кальпурниан Марцелл, консул-суффект 160 г.